Bajkonur može označavati:
 Kozmodrom Bajkonur 
 Bajkonur, grad u Kazahstanu, pod ruskom upravom